Thomas Schürmann ist der Name folgender Personen:

* Thomas Schürmann (Moderator) (* 1975), deutscher Radio- und Fernsehmoderator
 Thomas Schürmann (Regierungspräsident) (* 1979), deutscher politischer Beamter